Conradsfelde ist der Name folgender Ortschaften:

 Czyżkówko (ehemals Conradsfelde im Landkreis Flatow, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, Polen; siehe Lipka (Powiat Złotowski)
 Linarczyk (ehemals Conradsfelde im Landkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe Grudziądz (Landgemeinde)